Ryska superligan i ishockey 1997/1998 var den andra säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 28 lag deltog i ligan och detta år betecknades vinnaren av grundseriens andra runda, Ak Bars Kazan, som ryska mästare. Metallurg Magnitogorsk som vann slutspelet betecknades istället som mästare av ryska cupen.

Grundserien
I grundserien var lagen uppdelade i två konferenser om 14 lag vardera som möttes hemma och borta (26 omgångar). Sedan gick de tio bästa lagen från vardera konferens vidare till andra rundan, där lagen spelade ytterligare 20 omgångar mot lagen ifrån den motsatta konferensen. Efter totalt 46 omgångar gick de 16 bästa lagen vidare till slutspel om ryska cupen. Slutställningen ses nedan.

Western Conference

Eastern Conference

Final round

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1997/1998
1997 i Ryssland
1998 i Ryssland

Säsonger av Ryska superligan i ishockey